Запиваловы — название населённых пунктов:

Россия 
 Запиваловы — деревня в Слободском районе Кировской области.
 Запиваловы — деревня в Шабалинском районе Кировской области.